César Arzo Amposta (Villarreal, 26 januari 1986) is een Spaanse voetballer die als centrale verdediger speelt. Hij speelt bij  Kairat Almaty.

Carrière
César Arzo begon bij Villarreal CF, hij maakte zijn debuut bij het eerste elftal op 23 maart 2003 tegen Real Sociedad, zonder later echter te kunnen doorbreken in het de eerste ploeg.

In het seizoen 2006/07 werd hij uitgeleend aan Recreativo Huelva, samen met zijn teamgenoten Javier López Vallejo en Santi Cazorla.
Het seizoen daarop vertrok hij terug op uitleenbeurt naar een andere Spaanse club, ditmaal Real Murcia.

Onmiddellijk na de terugkeer van zijn uitleenbeurt bij Real Murcia, was hij op overschot bij Villarreal CF. Hierdoor vertrok hij met een vrije transfer naar Recreativo Huelva.

In juni 2009 vertrok hij terug naar Real Valladolid. Hij speelde regelmatig mee in de eerste ploeg. In januari 2011 vertrok hij naar het Belgische KAA Gent, hij tekende er een contract tot 2014. Op 20 december 2013 werd zijn contract bij Gent in onderling overleg verbroken.

Statistieken

Spaans voetballer